Jadwiga z Melsztyna – córka Spytka z Melsztyna, żona księcia Bernarda niemodlińskiego
 Jadwiga z Melsztyna (starsza) – siostra Spytka z Melsztyna, matka chrzestna Jagiełły